Quiet Nights – album Diany Krall
 Quiet Nights – album Milesa Davisa